Ficopomatus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Rowland Southern 1921. Ficopomatus ingår i familjen Serpulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Ficopomatus